Ceylon bezeichnet:
 Sri Lanka (bis 1972 Ceylon)
 Ceylon (Programmiersprache)
 Ceylon (Tee), eine auf Sri Lanka angebaute Teesorte
 Ceylon (Rheininsel), eine im 18. Jahrhundert entstandene Rheininsel oberhalb der Stadt Germersheim
 Ceylon, ehemalige Kolonie im preußischen Landkreis Oststernberg, nach 1945: Czaplin (Gmina Słońsk), Gmina Słońsk, Powiat Sulęciński, Woiwodschaft Lebus, Polen

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ceylon (Georgia)
 Ceylon (Indiana)
 Ceylon (Minnesota)
 Ceylon (Ohio)
 Ceylon (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Ceylon-Zimtbaum